LFR peut signifier :
 Loi de finance rectificative ;
 Light Feet Running, un type de foulée en course à pied.
 La Financière Responsable, une société de gestion de portefeuilles française

Sigle de 3 caractères